Die Elliniki Omospondia Pagodromion (, kurz ΕΟΠΑΓ bzw. EOPAG ) ist ein nationaler Sportfachverband in Griechenland.

Sportarten 
Die EOPAG vertritt Griechenland in internationalen Sportfachverbänden in diesen Sportarten:
 Eishockey
 Eiskunstlauf
 Eisschnelllauf
 Bobsport
 Skeleton
 Stockschießen

Geschichte 
Vorläufer war der Wintersportverband ΕΟΧA («Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομιών»), dieser wurde am 29. April 1987 in die Internationale Eishockey-Föderation aufgenommen. Der Verband kümmerte sich überwiegend um die Durchführung der Spiele der griechischen Eishockeynationalmannschaft. Zudem organisiert der Verband den Spielbetrieb auf Vereinsebene, unter anderem in der griechischen Eishockeyliga.

2019 wurde die Elliniki Omospondia Pagodromion als Ausgliederung aus der ΕΟΧA neu gegründet, welche sich fortan auf die ursprüngliche Funktion als Skiverband konzentriert.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Griechenland auf der Webseite der IIHF (englisch)

Griechenland
Eishockey
Eishockey (Griechenland)
Gegründet 1983
Sportverband (Griechenland)